Xevtxénkove o Xevtxénkovo (en ucraïnès Шевченкове, en rus Шевченково) és una vila de la província de Khàrkiv, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 6.724 habitants.

Referències 

Pobles d'Ucraïna